Alta presión o presión elevada puede referirse a:

Física
 Alta presión.
 Alta presión en un fluido.

Meteorología
 Anticiclón, zona atmosférica de alta presión.
Medicina
 Hipertensión arterial, enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias.
Oceanografía
 Zona batial, zona caracterizada por una presión elevada.
Tecnología
 Esfuerzo de compresión mediante presión.
 Aire comprimido, aire a alta presión.
 Bomba de pistón, usadas para manipular fluidos a alta presión.
 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión
 Dispositivos de alta presión en aeroponía